Dray ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dray, französischer Schauspieler
 Claude Dray (1935–2011), französischer Immobilienunternehmer und Kunstsammler
 Julien Dray (* 1955), französischer Politiker
 Susan M. Dray, amerikanische Expertin für Mensch-Computer-Interaktion und User Experience
 Walter Dray (1886–1973), US-amerikanischer Stabhochspringer. 
 William Herbert Dray (1921–2009), kanadischer Geschichtsphilosoph

Siehe auch:
 Dray Prescot, Romanheld der gleichnamigen Fantasy-Serie des Autors Kenneth Bulmer
 Drey
 Tray